Hidalgo kan henvise til:

 Hidalgo (adel), spansk og portugisisk adelstitel.

Personer 
 Miguel Hidalgo (1753–1811), mexikansk præst og general, leder af Mexicos uafhængighedskrig
 Bartolomé Hidalgo (1788–1822), uruguayansk forfatter og digter
 Matilde Hidalgo (1889–1974), ecuadoriansk læge og suffragette
 Elvira de Hidalgo (1891–1980), spansk operasangerinde
 Edward Hidalgo (1912–1995), amerikansk flådeminister
 Michel Hidalgo (1933–2020), fransk fodboldspiller og -træner
 Anne Hidalgo (født 1959), spansk-fransk politiker og borgmester
 Giovanni Hidalgo (født 1963), puertoricansk percussionist
 Rubén Ramírez Hidalgo (født 1978), spansk tennisspiller
 Antonio Hidalgo (født 1979), spansk fodboldspiller
 Cristian Hidalgo (født 1983), spansk fodboldspiller
 Diego Hidalgo (født 1993), ecuadoriansk tennisspiller

Stednavne

Mexico 
 Hidalgo (stat), mexicansk delstat
 Hidalgo (Nuevo León), by i delstaten Nuevo León
 Hidalgo del Parral, by i delstaten Chihuahua
 Dolores Hidalgo, by i delstaten Guanajuato
 Ciudad Hidalgo (Michoacán), by i delstaten Michoacán
 Ciudad Hidalgo (Chiapas), by i delstaten Chiapas
 Zamora de Hidalgo, by i delstaten Michoacán

USA 
 Hidalgo (Illinois), landsby i Jasper County, Illinois
 Hidalgo (Texas), by i Hidalgo County, Texas
 Hidalgo County (New Mexico)
 Hidalgo County (Texas)

Se også 
 Guadalupe Hidalgo-traktaten, det populære navn for traktaten, som afsluttede den mexicansk-amerikanske krig.
 Hidalgo (film), film fra 2004 med Viggo Mortensen, opkaldt efter Frank Hopkins' hest af samme navn.
 (944) Hidalgo, en småplanet opkaldt efter Miguel Hidalgo.